Кратос:

 Кратос (мифология) — титан в древнегреческой мифологии.
 Кратос (God of War) — главный герой серии видеоигр God of War.
 Кратос — компания-разработчик боевого беспилотного самолёта с искусственным интеллектом XQ-58